Freila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Freila (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Freila (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar